Натуральне число 1664
 1664 рік до нашої ери
 1664 рік нашої ери